Natalija Lysenko – attrice ucraino-russa
 Mykola Vіtalіjovyč Lysenko – compositore, pianista e direttore d'orchestra ucraino
 Tat'jana Lysenko – martellista russa
 Tetjana Lysenko – ex ginnasta sovietica con cittadinanza ucraina
 Trochym Denysovyč Lysenko – agronomo ucraino
 Viktor Lysenko – calciatore ucraino
 Volodymyr Lysenko – calciatore ucraino

Voci correlate
Lisenko